Neudorf (německy Nová Ves) je název mnoha sídel; mimo jiné:

 Neudorf bei Staatz – městys v okrese Mistelbach v Dolních Rakousích
 Neudorf (Sehmatal) – vesnice v zemském okrese Krušné hory v Německu

Externí odkazy